Ragnar Gustafsson kan avse:

 Ragnar Gustafsson (arkitekt)
 Ragnar Gustafsson (fotbollsspelare)
 Ragnar Gustafsson (ryttare)
 Ragnar Gustafsson (skidåkare)